Unter Erziehungseinrichtung versteht man:
Kinderkrippe
Kindergarten
Kindertagesstätte
Schule, s. a. Ganztagsschule, Schullandheim
Kinderheim
Internat
Waisenhaus